Infamous () — второй студийный альбом американской метал-группы Motionless in White, выпущенный 13 ноября 2012 года на лейбле Fearless Records. Список композиций альбома стал известен 20 сентября 2012 года. К сентябрю 2014 года продажи альбома составили около 83 000 копий.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Fearless Records
Альбомы Motionless in White